Die Irish League 1924/25 war die 31. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Glentoran FC wurde zum siebten Mal Meister.

Modus 
Die zehn Mannschaften aus der Vorsaison, sowie die zwei Neulinge Belfast Celtic und Portadown FC spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1924/25
Fußballsaison 1924/25